Valley Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Valley Creek (Jocko River), Fluss im Sanders County, Bundesstaat Montana
 Valley Creek (Schuylkill River), Fluss im Chester County, Bundesstaat Pennsylvania